Гойе:
 Гойе (пещера) — пещера в коммуне Жев (Намюр, Валлония, Бельгия), известная находками эпохи позднего палеолита
 Гойе (хутор) — хутор в коммуне Жев провинции Намюр (Валлония, Бельгия)
 Гойе, Луи — французский политик времён Великой Французской революции, министр юстиции в 1793—1794 годах